Сенан:

 Сенан — муниципалитет в Испании, провинция Таррагона
 Сенан — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Сенан — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Святой Сенан — игумен из Скаттери. Святой Католической церкви